Indústria:
 Teixit tèxtil
 Física:
El Teixit del Cosmos, segon llibre sobre física teòrica, cosmologia i teoria de cordes escrit per Brian Greene.
 Biologia:
 Teixit (biologia)
Teixit vegetal
Teixit conjuntiu
Teixit adipós
Teixit adipós marró
Teixit adipós blanc
Teixit cartilaginós
Teixit muscular
Teixit epitelial
Teixit ossi
Teixit nerviós